Die Saison 2019/20 war die fünfte Spielzeit der Futsal-Regionalliga Süd als höchste deutsche Spielklasse im Futsal der Männer. Sie begann am 28. September 2019 und endete aufgrund der COVID-19-Pandemie in Europa am 8. März 2020 vorzeitig. Der Rekordmeister TSV Weilimdorf stand bereits vor Saisonabbruch uneinholbar als Meister fest und qualifizierte sich, wie der Zweitplatzierte SSV Jahn Regensburg, für die Deutsche Futsal-Meisterschaft 2020. Keine Mannschaft musste aufgrund des Saisonabbruch absteigen.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* Spiel wurde am grünen Tisch mit 5:0 gewertet

Rekordspieler 
Rekordtorschützen mit 26 Toren sind Alexander Günter vom SSV Jahn Regensburg und Erik Martori López vom TSV Neuried.

Weblinks 
 Futsal-Regionalliga Süd 2019/20 auf Fussball.de
 Futsal-Regionalliga Süd 2019/20 auf FuPa.net

Einzelnachweise 

Regionalliga Süd 2019/20
Futsalveranstaltung 2019
Futsalveranstaltung 2020
Sportsaison 2019/20